Mats Moraing era il campione in carica, ma è stato eliminato al secondo turno da Botic van de Zandschulp.

In finale Tallon Griekspoor ha sconfitto Botic van de Zandschulp con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

  Tallon Griekspoor (campione)
  Botic van de Zandschulp (finale)
  Marc Polmans (primo turno)
  Antoine Hoang (semifinale)

  Mohamed Safwat (secondo turno)
  Kimmer Coppejans (quarti di finale)
  Guido Andreozzi (semifinale)
  Lukáš Rosol (quarti di finale)

Wildcard 

  Gijs Brouwer (secondo turno)
  Ryan Nijboer (primo turno)

  Jelle Sels (quarti di finale)

Qualificati 

  Michael Geerts (primo turno)
  Alexander Maarten Jong (primo turno)

<li>  Johan Nikles (secondo turno)
<li>  Deney Wassermann (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Dutch Open 2021